La Razón – quotidiano spagnolo
La Razón – quotidiano argentino pubblicato tra il 1906 ed il 2017
La Razón – quotidiano boliviano pubblicato a partire dal 1990